Nationaal Geografisch Instituut, geografisch instituut van België
 Nederlands Genootschap voor Informatica, beroepsvereniging van informatici in Nederland
 Netherlands Genomics Initiative, wetenschappelijk onderzoeksbureau in Nederland